Runowo ist der Name von neun Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Runowo (Lidzbark Warmiński) (deutsch: Raunau, Kreis Heilsberg/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Runowo (Kórnik) (Runowo, 1938–1945 Neldenmühle, Kreis Posen/Posen)
 Runowo (Trzcianka) (Runau, Netzekreis/Pommern)
 Runowo (Wągrowiec) (Kaisersaue, Kreis Wongrowitz/Posen)
 Runowo Krajeńskie (Runowo, 1938–1945 Wildfelde, Kreis Wirsitz/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Runowo (Potęgowo) (Groß Runow, Kreis Stolp/Pommern)
 Runowo Sławieńskie (Klein Runow, Kreis Schlawe/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Runowo (Węgorzyno) (Ruhnow, Kreis Regenwalde/Pommern (Dorf))
 Runowo Pomorskie (Ruhnow, Kreis Regenwalde/Pommern (Bahnhof))

Siehe auch: Runów